Нижче наведено список 40 муніципалітетів провінції Фермо. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Фермо